Тюрюшля:

 Тюрюшля — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Тюрюшля — река в России, протекает в Республике Башкортостан.